Příjmení Heck nese více různých osobností:

 Alfons Heck (1927–2005) – americko-německý aktivista za lidská práva
 Joe Heck (* 1961) – americký politik
 Richard F. Heck (1931–2015) – americký chemik